Velika nagrada Švice 1935 je bila tretja dirka Evropskega prvenstva v . Potekala je 25. avgusta 1935.

Poročilo

Prosti treningi
Mercedes-Benz je preizkušal različico dirkalnika Mercedes-Benz W25 s krajšo medosno razdaljo. Med prostimi treningi je Hanns Geier pri 240 km/h izgubil nadzor nad dirkalnikom in trčil v kabino uradnega merilca časa, zaradi poškodb je moral končati kariero. Na dirki ga je zamenjal Hermann Lang.

Dirka
Dirka se je začela v močnem dežju in dežni specialist Rudolf Caracciola je takoj prevzel vodstvo. V začetnih krogih mu je sledil Hans Stuck, toda zaradi počene pnevmatike je moral skoral celoten krog prevoziti po platišču, preden je prišel do boksov. S tem je drugo mesto prevzel Bernd Rosemeyer, toda kmalu ga je uspel prehiteti Luigi Fagioli. Manfred von Brauchitsch in Louis Chiron sta se nekaj časa srdito borila, dokler ni Chiron izgubil nazdora nad svojim dirkalnikom in močno trčil, toda brez posledic zanj. V štiriindvajsetem krogu se je podobno primerilo tudi madžarskemu dirkaču Lászlú Hartmannu.

Med tem pa je Caracciola naredil nekaj razlike do Fagiolija in nekoliko popustil, Italijan pa se je trudil razliko spet zmanjšati. Toda kot je Caracciola izvedel, da se mu moštveni kolega približuje, je spet pospešil in Fagioli ni več mogel slediti njegovemu tempu. Stuck in von Brauchitsch sta imela težave z motorjem, prvi je zato dirkalnik predal rezervnemu dirkaču Paulu Pietschu, drugi pa je moral odstopiti. Kralj dežja Caracciola je brez težav zmagal, drugo mesto je osvojil Fagioli, oba Mercedez-Benz, sledila pa sta jima dirkača Auto Uniona, Bernd Rosemeyer in Achille Varzi. Tazio Nuvolari z dirkalnikom Alfa Romeo Tipo B ni mogel resneje poseči v boj za vrh in je končal na petem mestu.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  Rudolf Caracciola
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz W25
| 70
| 3:31:12,2
| 2
| 1
|-
! 2
| 12
|  Luigi Fagioli
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz W25
| 70
| + 35,9 s
| 4
| 2
|-
! 3
| 2
|  Bernd Rosemeyer
| Auto Union
| Auto Union B
| 70
| + 1:07,8
| 5
| 3
|-
! 4
| 6
|   Achille Varzi
| Auto Union
| Auto Union B
| 69
| +1 krog
| 1
| 4
|-
! 5
| 32
|   Tazio Nuvolari
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Tipo B
| 68
| +2 kroga
| 7
| 4
|-
! 6
| 42
|  Hermann Lang
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz W25
| 67
| +3 krogi
| 6
| 4
|-
! 7
| 30
|   René Dreyfus
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Tipo B
| 66
| +4 krogi
| 8
| 4
|-
! 8
| 22
|   Giuseppe Farina
| Gino Rovere
| Maserati  6C-34
| 64
| +6 krogov
| 11
| 4
|-
! 9
| 16
|  Raymond Sommer
| Privatnik
| Alfa Romeo Tipo B| 63
| +7 krogov
| 16
| 4|-
! 10
| 18
|  Earl Howe| Earl Howe
| Bugatti T59
| 60
| +10 krogov
| 12
| 4
|-
! rowspan=2|11
| rowspan=2|4
|  Hans Stuck
| rowspan=2|Auto Union
| rowspan=2|Auto Union B
| rowspan=2|57
| rowspan=2|+13 Krogov
| rowspan=2|3
| 4
|-
|  Paul Pietsch
| 
|-
! 12
| 26
|   Renato Balestrero
| Gruppo San Giorgio
| Maserati 26M
| 53
| +17 Krogov
| 17
| 4
|-
! Ods
| 40
|  László Hartmann
| Privatnik
| Maserati  8CM| 24
| Trčenje
| 14
| 6|-
! Ods
| 24
|   Ferdinando Barbieri| Franco Sardi| Alfa Romeo Tipo B| 15
| Vžig
| 18
| 7|-
! Ods
| 8
|  Manfred von Brauchitsch| Daimler-Benz AG|Mercedes-Benz W25| 14
| Motor
| 9
| 7|-
! Ods
| 28
|  Louis Chiron| Scuderia Ferrari| Alfa Romeo Tipo B| 7
| Trčenje
| 10
| 7|-
! Ods
| 20
|  Brian Lewis| Earl Howe
| Maserati  8CM
| 3
| Meh. okvara
| 15
| 7
|-
! Ods
| 34
|  Philippe Étancelin
| Scuderia Subalpina
| Maserati  6C-34
| 0
| Trčenje
| 13
| 7
|-
! DNS
| 
|  Hanns Geier
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz W25
| 
| 
| 
| 8
|-
! DNA
| 14
|  Benoît Falchetto
| Privatnik
| Maserati  8CM| 
| 
| 
| 8|-
! DNA
| 36
|  Eugenio Siena| Scuderia Subalpina| Maserati  8CM| 
| 
| 
| 8|-
! DNA
| 38
|  Hans Rüesch| Scuderia Subalpina| Maserati  6C-34| 
| 
| 
| 8'''
|}

Viri
 
 

Sezona Velikih nagrad 1935
1935